Warin Chamrap (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ubon Ratchathani, Thailanda, cu o populație de 156.355 de locuitori și o suprafață de 691,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 16 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 185 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează districtele Samrong și Sawang Wirawong.

Amphoe în provincia Ubon Ratchathani